Pinna peut faire référence à :
 Pinna, un genre biologique de mollusques bivalves ;
 Pinna, le pavillon, la partie externe visible de l'oreille ;
 Pinna Vestinorum, cité des Vestins, peuple de l'Italie antique, aujourd'hui Penne.

Patronyme 

 Christophe Pinna, karatéka français.